Шалаи — топоним.

 Шалаи — деревня в Островском районе Псковской области.
 Шалаи — деревня в Палкинском районе Псковской области, Новоуситовская волость.
 Шалаи — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Шалаи — старое название деревни Пьянково в Невьянском городском округе Свердловской области.
 Шалаи — деревня в Торопецком районе Тверской области.

См. также 
 Большие Шалаи — село в Яранском районе Кировской области.
 Малые Шалаи — село в Яранском районе Кировской области.